За час до рассвета:

 «За час до рассвета» — советский художественный фильм 1973 года;
 «За час до рассвета» — российский мини-сериал 2021 года.